Арбу́зов — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 
 Арбузов, Антон Петрович (1797 или 1798—1843) — декабрист.
 
 Арбузов, Валерий Петрович (род. 1939) — губернатор Костромской области в 1991—1996 годах.
 Арбузов, Василий Васильевич (1928—2023) — Герой Социалистического Труда.
 Арбузов, Георгий Николаевич (1913—1942) — партизан Великой Отечественной войны.
 Арбузов, Евгений Дмитриевич (род. 1946) — российский архитектор. Лауреат премии Кировской области.
 Арбузов, Игорь Александрович (род. 1957) — российский специалист в области организации и управления ракетным машиностроением, генеральный директор АО «НПО Энергомаш» (с 2015).
 Арбузов, Леонид Александрович (1848—1912) — российский историк, медиевист, специалист по истории Ливонии и Прибалтики.
  (1882—1951) — латвийский и немецкий историк, медиевист.
 
 Арбузов, Моисей Петрович (1908—1984) — украинский советский металлофизик, член-корреспондент АН УССР.
 Арбузов, Николай Алексеевич (1829—1864) — русский поэт.
 Арбузов, Сергей Геннадиевич (род. 1976) — украинский бизнесмен и политик; глава Национального банка Украины (2010—2012), и. о. премьер-министра Украины (2014), первый вице-премьер-министр Украины.



Топоним 
 Арбузов — хутор в Мартыновском районе Ростовской области.

См. также 
 Арбузово
 Арбузовка

Примечания